Termenul Olteni desemnează:

O populație din România (sg. oltean/olteancă, pl. olteni/oltence)
 Populația de bază a regiunii istorice Oltenia
 Persoane care trăiesc in preajma râului Olt
 Populația județului Olt
 (în trecut) populația Țării Oltului (cunoscută ulterior sub denumirea de Țara Făgărașului)

 Mai multe localități din România:
 O localitate din județul Alba, vezi: Olteni, Alba
 O localitate din județul Argeș, vezi: Drăganu-Olteni, Argeș
 O localitate din județul Covasna, vezi: Olteni, Covasna
 O localitate din județul Dâmbovița, vezi: Olteni (Lucieni), Dâmbovița
 O localitate din județul Dâmbovița, vezi: Olteni (Uliești), Dâmbovița
 O localitate din județul Ilfov, vezi: Olteni, Ilfov
 O localitate din județul Constanța, vezi: Olteni, Constanța
 O localitate din județul Prahova, vezi: Olteni, Prahova
 O localitate din județul Teleorman, vezi: Olteni, Teleorman
 O localitate din județul Vrancea, vezi: Olteni, Vrancea
 O localitate din județul Vâlcea, vezi: Olteni (Bujoreni), Vâlcea